Erste Klasse (1913/1914) była 3. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wiener AF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1913 w piłce nożnej
1914 w piłce nożnej
1913 w Austrii
1914 w Austrii